język buli (austronezyjski)